Buhajiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Bugajewka/Бугаевка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Luhansk, Rajon Perewalsk, siehe Buhajiwka

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Derhatschi, siehe Buhajiwka (Derhatschi)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Buhajiwka (Isjum)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Walky, siehe Buhajiwka (Walky)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Wowtschansk, siehe Buhajiwka (Wowtschansk)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hlobyne, siehe Buhajiwka (Hlobyne)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa, siehe Buhajiwka (Poltawa)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Radywyliw, siehe Buhajiwka (Radywyliw)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lypowa Dolyna, siehe Buhajiwka (Lypowa Dolyna)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Oratiw, siehe Buhajiwka (Oratiw)

Außerdem trägt auch ein Fluss in der Oblast Charkiw diesen Namen, siehe Buhajiwka (Fluss)